Matt Cooke ist der Name folgender Personen:

* Matt Cooke (Eishockeyspieler) (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Cooke (Radsportler) (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer